Гейтвуд () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гейтвуд, Чарльз (1853—1896) —  офицер армии США.
 Гейтвуд, Юсуф (род. 1982) — американский актёр.

Топоним 
 Гейтвуд — невключённая территория в штате Миссури.